PFK CSKA Moskva (Russisch: Профессиональный футбольный клуб ЦСКА Москва; Professionalni Foetbalny kloeb TsSKA Moskva) is een Russische voetbalclub, opgericht in 1911. CSKA (ook TsSKA) staat voor Tsentralny Sportivny Kloeb Armii, waarmee wordt aangeduid dat het een club van het leger is.

Op 18 mei 2005 won de club, na een grote financiële injectie van bedrijfsoligarch Roman Abramovitsj, als eerste Russische club de UEFA Cup door Sporting Lissabon in eigen huis met 3-1 te verslaan. De reden waarom Abramovitsj de club niet kocht, was dat de FIFA het verbiedt om meer dan één voetbalclub te bezitten en Abramovitsj al het Engelse Chelsea FC had aangekocht.

Geschiedenis
De club werd in 1911 opgericht. De club was er van het eerste seizoen van de Sovjetcompetitie bij in 1936 en was er succesvol net na de Tweede Wereldoorlog toen de club vijf keer de landstitel en drie keer de beker won.

Anatoli Basjasjkin was een van de sterspelers van de club uit deze tijd en was dan ook aanvoerder van de olympische selectie op de Spelen in Helsinki. Het land werd al snel uitgeschakeld door Joegoslavië, waarmee de Sovjet-Unie al jaren een politiek conflict mee had en dit werd dan ook als een ramp gezien in het land. De uitschakeling had zware gevolgen voor CDSA Moskou. Lavrenti Beria chef van de geheime dienst en erevoorzitter van Dinamo Moskou zag een uitgelezen kans om met de concurrent af te rekenen en de club als zondebok aan te duiden voor de nederlaag. Jozef Stalin liet de club ontbinden op 18 augustus 1952. Na de dood van Stalin in 1953 werd de club in 1954 nieuw leven ingeblazen door de minister van defensie Nikolaj Boelganin.

Naamswijzigingen
 1911–1924 : OLLS Moskou
 1924–1928 : OPPW Moskou
 1928–1951 : CDKA Moskou
 1951–1957 : CDSA Moskou
 1957–1960 : CSK-MO Moskou
 1960–1988 : CSKA Moskou
 1988–heden : FK CSKA Moskou

 Erelijst 

Eindklasseringen (grafisch) vanaf 1992

|}

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! width=10%|Seizoen
! width=5%|№ 
! width=5%|Clubs
! width=15%|Divisie
! width=5%|WG
! width=5%|W
! width=5%|G
! width=5%|V
! width=5%|Saldo
! width=5%|Punten
! width=5%| 
|- 
| 2011–2012 || 3 || 16 || Premjer-Liga || 44 || 19 || 16 || 9 || 72–47 || 73 || 13.683
|- ! style="background:#FFD700;"
| 2012–2013 || bgcolor="FFFF55"|  || 16 || Premjer-Liga || 30 || 20 || 4 || 6 || 49–25 || 64 || 14.931
|- ! style="background:#FFD700;"
| 2013–2014 || bgcolor="FFFF55"|  || 16 || Premjer-Liga || 30 || 20 || 4 || 6 || 49–26 || 64 || 9.693
|- 
| 2014–2015 || 2 || 16 || Premjer-Liga || 30 || 19 || 3 || 8 || 67–27 || 60 || 9.460
|- ! style="background:#FFD700;"
| 2015–2016 || bgcolor="FFFF55"|  || 16 || Premjer-Liga || 30 || 20 || 5 || 5 || 51–25 || 65 || 9.591
|-
| 2016–2017 || 2 || 16 || Premjer-Liga || 30 || 18 || 8 || 4 || 47–15 || 62 || 14.454
|-
| 2017–2018 || 2 || 16 || Premjer-Liga || 30 || 17 || 7 || 6 || 49–23 || 58 || 15.605 
|-
| 2018–2019 || 4 || 16 || Premjer-Liga || 30 || 14 || 9 || 7 || 46–23 || 51 || 19.288
|-
| 2019–2020 || 4 || 16 || Premjer-Liga || 30 || 14 || 8 || 8 || 43–29 || 50 || 12.609
|-
| 2020–2021 || 6 || 16 || Premjer-Liga || 30 || 15 || 5 || 10 || 51-33 || 50 || 8.185
|-
|}

 In Europa 

FK CSKA Moskou speelt sinds 1971 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De editie die CSKA heeft gewonnen is dik gedrukt:
Champions League (14x)
1992/93, 1999/00, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Europacup I (1x)
1971/72
Europa League (5x)
2010/11, 2012/13, 2017/18, 2019/20, 2020/21
UEFA Super Cup (1x)
2005
Europacup II (2x)
1991/92, 1994/95
UEFA Cup (8x)
1981/82, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2004/05', 2005/06, 2006/07, 2008/09

Selectie 2020-2021

Bekende (oud-)spelers

Externe link 
 Officiële website

 
Russische militairvoetbalclub